Das 3×3-Rollstuhl-Basketballturnier der Männer bei den Commonwealth Games 2022 fand vom 29. Juli bis 2. August 2022 in Smithfield statt. Im Finale konnte sich Australien mit 11:9 gegen Kanada durchsetzen.

Kader

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Spiel um den 5. Platz

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Medaillengewinner

Weblinks 
 Rollstuhlbasketball auf der Homepage der Commonwealth Games

Basketballveranstaltung 2022
3x3BasketballMannerRollstuhl
Basketball (England)
Sportveranstaltung in Birmingham
2022
Basketballwettbewerb im Vereinigten Königreich